Рыкалова — фамилия. Известные носители:
 Рыкалова, Аграфена Гавриловна (1805—1840) — артистка Московских Императорских Театров (Малый театр).
 Рыкалова, Елизавета Васильевна (1806—1850) — оперная певица и драматическая актриса, артистка Петербургских Императорских Театров.
 Рыкалова, Надежда Васильевна (1824—1914) — драматическая актриса.
 Рыкалова, Пелагея Титовна (1779—1862) — оперная и драматическая актриса, артистка Петербургских Императорских Театров.

См. также 
 Рыкалов
 Рыкаловы